Curlers Corner Autumn Gold Curling Classic 2011 - 34. edycja kobiecego turnieju curlingowego zaliczanego do Wielkiego Szlema, turniej rozegrano między 7 a 10 października 2011 w Calgary, na ośmiotorowym lodowisku Calgary Curling Club.

W rywalizacji brały udział 32 drużyny, z czego 1 europejska. Łączna pula nagród wyniosła 54 000 dolarów, zwycięska drużyna zainkasowała 14 000. Obrończynią tytułu mistrzyń turnieju z 2010 był zespół Wang Bingyu.

Turniej wygrała drużyna Cathy Overton-Clapham pokonując w finale 7:2 zespół Shanon Kleibrink dowodzony pod nieobecność skipa przez Amy Nixon (wygrana 11 000 CAD).



Drużyny

Wyniki

Runda finałowa

Finał 
11 października 2010, 15:30

Półfinały 
11 października 2010, 12:00

Ćwierćfinały 
11 października 2010, 9:30

Runda A

A1-A16

A1 
Zwyciężczyni do A17, przegrana do B1

A2 
Zwyciężczyni do A17, przegrana do B1

A3 
Zwyciężczyni do A18, przegrana do B2

A4 
Zwyciężczyni do A18, przegrana do B2

A5 
Zwyciężczyni do A19, przegrana do B3

A6 
Zwyciężczyni do A19, przegrana do B3

A7 
Zwyciężczyni do A20, przegrana do B4

A8 
Zwyciężczyni do A20, przegrana do B4

A9 
Zwyciężczyni do A21, przegrana do B5

A10 
Zwyciężczyni do A21, przegrana do B5

A11 
Zwyciężczyni do A22, przegrana do B6

A12 
Zwyciężczyni do A22, przegrana do B6

A13 
Zwyciężczyni do A23, przegrana do B7

A14 
Zwyciężczyni do A23, przegrana do B7

A15 
Zwyciężczyni do A24, przegrana do B8

A16 
Zwyciężczyni do A24, przegrana do B8

A17-A24

A17 
Zwyciężczyni A1 – zwyciężczyni A2; zwyciężczyni do A25, przegrana do B16

A18 
Zwyciężczyni A3 – zwyciężczyni A4; zwyciężczyni do A25, przegrana do B15

A19 
Zwyciężczyni A5 – zwyciężczyni A6; zwyciężczyni do A26, przegrana do B14

A20 
Zwyciężczyni A7 – zwyciężczyni A8; zwyciężczyni do A26, przegrana do B13

A21 
Zwyciężczyni A9 – zwyciężczyni A10; zwyciężczyni do A27, przegrana do B12

A22 
Zwyciężczyni A11 – zwyciężczyni A12; zwyciężczyni do A27, przegrana do B11

A23 
Zwyciężczyni A13 – zwyciężczyni A14; zwyciężczyni do A28, przegrana do B10

A24 
Zwyciężczyni A15 – zwyciężczyni A16; zwyciężczyni do A28, przegrana do B9

A25-A28

A25 
Zwyciężczyni A17 – zwyciężczyni A18; zwyciężczyni do A29, przegrana do B21

A26 
Zwyciężczyni A19 – zwyciężczyni A20; zwyciężczyni do A29, przegrana do B18

A27 
Zwyciężczyni A21 – zwyciężczyni A22; zwyciężczyni do A30, przegrana do B17

A28 
Zwyciężczyni A23 – zwyciężczyni A24; zwyciężczyni do A30, przegrana do B20

A29-A30

A29 
Zwyciężczyni A25 – zwyciężczyni A26; zwyciężczyni do ćwierćfinału, przegrana do B24

A30 
Zwyciężczyni A27 – zwyciężczyni A28; zwyciężczyni do ćwierćfinału, przegrana do B26

Runda B

B1-B8

B1 
Przegrana A1 – przegrana A2; zwyciężczyni do B9, przegrana do C1

B2 
Przegrana A3 – przegrana A4; zwyciężczyni do B10, przegrana do C1

B3 
Przegrana A5 – przegrana A6; zwyciężczyni do B11, przegrana do C2

B4 
Przegrana A7 – przegrana A8; zwyciężczyni do B12, przegrana do C2

B5 
Przegrana A9 – przegrana A10; zwyciężczyni do B13, przegrana do C3

B6 
Przegrana A11 – przegrana A12; zwyciężczyni do B14, przegrana do C3

B7 
Przegrana A13 – przegrana A14; zwyciężczyni do B15, przegrana do C4

B8 
Przegrana A15 – przegrana A16; zwyciężczyni do B16, przegrana do C4

B9-B16

B9 
Zwyciężczyni B1 – przegrana A24; zwyciężczyni do B17, przegrana do C12

B10 
Zwyciężczyni B2 – przegrana A23; zwyciężczyni do B18, przegrana do C12

B11 
Zwyciężczyni B3 – przegrana A22; zwyciężczyni do B19, przegrana do C5

B12 
Zwyciężczyni B4 – przegrana A21; zwyciężczyni do B19, przegrana do C5

B13 
Zwyciężczyni B5 – przegrana A20; zwyciężczyni do B20, przegrana do C14

B14 
Zwyciężczyni B6 – przegrana A19; zwyciężczyni do B21, przegrana do C14

B15 
Zwyciężczyni B7 – przegrana A18; zwyciężczyni do B22, przegrana do C6

B16 
Zwyciężczyni B8 – przegrana A17; zwyciężczyni do B22, przegrana do C6

B17-B22

B17 
Zwyciężczyni B9 – przegrana A27; zwyciężczyni do B23, przegrana do C9

B18 
Zwyciężczyni B10 – przegrana A26; zwyciężczyni do B23, przegrana do C10

B19 
Zwyciężczyni B11 – zwyciężczyni B12; zwyciężczyni do B24, przegrana do C13

B20 
Zwyciężczyni B13 – przegrana A28; zwyciężczyni do B25, przegrana do C7

B21 
Zwyciężczyni B14 – przegrana A25; zwyciężczyni do B25, przegrana do C8

B22 
Zwyciężczyni B15 – zwyciężczyni B16; zwyciężczyni do B26, przegrana do C11

B23-B26

B23 
Zwyciężczyni B17 – zwyciężczyni B18; zwyciężczyni do B27, przegrana do C19

B24 
Zwyciężczyni B19 – przegrana A29; zwyciężczyni do B27, przegrana do C20

B25 
Zwyciężczyni B20 – zwyciężczyni B21; zwyciężczyni do B28, przegrana do C17

B26 
Zwyciężczyni B22 – przegrana A30; zwyciężczyni do B28, przegrana do C18

B27-B28

B27 
Zwyciężczyni B23 – zwyciężczyni B24; zwyciężczyni do ćwierćfinału, przegrana do C21

B28 
Zwyciężczyni B25 – zwyciężczyni B26; zwyciężczyni do ćwierćfinału, przegrana do C22

Runda C

C1-C6

C1 
Przegrana B1 – przegrana B2; zwyciężczyni do C7

C2 
Przegrana B3 – przegrana B4; zwyciężczyni do C8

C3 
Przegrana B5 – przegrana B6; zwyciężczyni do C9

C4 
Przegrana B7 – przegrana B8; zwyciężczyni do C10

C5 
Przegrana B11 – przegrana B12; zwyciężczyni do C11

C6 
Przegrana B15 – przegrana B16; zwyciężczyni do C13

C7-C14

C7 
Zwyciężczyni C1 – przegrana B20; zwyciężczyni do C15

C8 
Zwyciężczyni C2 – przegrana B21; zwyciężczyni do C15

C9 
Przegrana B9 – przegrana B10; zwyciężczyni do C16

C10 
Zwyciężczyni C3 – przegrana B22; zwyciężczyni do C17

C11 
Przegrana B13 – przegrana B14; zwyciężczyni do C18

C12 
Wygrana C4 – przegrana B19; zwyciężczyni do C18

C13 
Zwyciężczyni C5 – przegrana B17; zwyciężczyni do C20

C14 
Przegrana B18 – wygrana C6; zwyciężczyni do C20

C15-C20

C15 
Zwyciężczyni C7 – zwyciężczyni C8; zwyciężczyni do C21

C16 
Zwyciężczyni C9 – przegrana B24; zwyciężczyni do C22

C17 
Zwyciężczyni C10 – przegrana B25; zwyciężczyni do C23

C18 
Zwyciężczyni C11 – przegrana B23; zwyciężczyni do C23

C19 
Zwyciężczyni C12 – przegrana B24; zwyciężczyni do C24

C20 
Zwyciężczyni C13 – zwyciężczyni C14; zwyciężczyni do C24

C21-C24

C21 
Zwyciężczyni C16 – przegrana B27; zwyciężczyni do ćwierćfinału

C22 
Zwyciężczyni C16 – zwyciężczyni C17; zwyciężczyni do ćwierćfinału

C23 
Zwyciężczyni C18 – zwyciężczyni C19; zwyciężczyni do ćwierćfinału

C24 
Zwyciężczyni C20 – przegrana B28; zwyciężczyni do ćwierćfinału

Zobacz też 
 World Curling Tour 2011/2012
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona turnieju
 

2011 w curlingu
World Curling Tour